Zelmanov peut désigner :

 Efim Zelmanov (né en 1955), mathématicien russe
 Želmanovce, village slovaque de la région de Prešov